Dieser Artikel behandelt die Brasilianische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019 in Frankreich. Brasilien nahm zum achten Mal an der Endrunde teil und ist damit weiterhin die einzige südamerikanische Mannschaft, die für alle Endrunden qualifiziert war.

Qualifikation 
Wie bei den vorherigen Meisterschaften diente die Fußball-Südamerikameisterschaft, zu der die zehn CONMEBOl-Mitglieder eine Mannschaft gemeldet hatten, wieder als Qualifikation. Diese fand im April 2018 in Chile statt. Zunächst spielten sie in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften im Jeder-gegen-jeden-Modus und anschließend die besten zwei Mannschaften jeder Gruppe nochmals im Jeder-gegen-jeden-Modus. Die besten zwei Mannschaften dieser Runde waren direkt für die WM qualifiziert. Die drittplatzierte Mannschaft würde im panamerikanischen Playoff auf den Vierten des CONCACAF Women’s Gold Cup 2018 treffen.

Gegner im ersten Spiel war die argentinische Mannschaft und Brasilien gewann mit 3:1. In den drei folgenden Spielen blieben die Brasilianerinnen ohne Gegentor und gewannen gegen Bolivien mit 7:0, Ecuador mit 8:0  und Venezuela mit 4:0. Damit erreichten sie als Gruppensieger die zweite Runde. Auch in dieser starteten sie mit einem 3:1-Sieg, diesmal gegen Gastgeber Chile. Danach blieben sie wieder ohne Gegentor und gewannen gegen Argentinien und Kolumbien jeweils mit 3:0. Bereits durch den Sieg gegen Argentinien hatten sie sich für die WM qualifiziert. Der Sieg gegen Kolumbien sicherte dann auch die Titelverteidigung und den Startplatz bei den Olympischen Spielen 2020 in Japan.

Insgesamt wurden 22 Spielerinnen eingesetzt, von denen 14 Spielerinnen schon im Kader für die WM 2015 standen, darunter auch Formiga, die bereits zurückgetreten war, vor dem Turnier aber wieder reaktiviert wurde. Vier Spielerinnen machten alle sieben Spiele mit. Die meisten Tore für die brasilianische Mannschaft erzielten Bia Zaneratto (6)  sowie Cristiane und Mônica (je 4). Insgesamt trugen 14 brasilianische Spielerinnen in der Qualifikation zu den 31 Tore bei.

Vorrunde 

|}

Finalrunde 

|}

Vorbereitung 
Ende Juli/Anfang August nahmen die Brasilianerinnen am Tournament of Nations 2018 teil. Dort verloren sie zunächst gegen Australien mit 1:3, gewannen dann gegen Asienmeister Japan mit 2:1 und belegten nach einer abschließenden 1:4-Niederlage gegen Gastgeber USA den dritten Platz. Danach folgten noch drei Niederlagen gegen die WM-Teilnehmer Kanada (0:1 im September in Ottawa), England (0:1 im Oktober in Nottingham) und WM-Gastgeber Frankreich (1:3 im November in Nizza)

Ende Februar/Anfang März 2019 nahm die Mannschaft am SheBelieves Cup 2019 teil, wo sie gegen Gastgeber USA (0:1), England (1:2) und Japan (1:3) verlor und nur den letzten Platz belegte. Am 5. April verloren die Brasilianerinnen in Don Benito gegen Spanien mit 1:2 und am 8. April in San Pedro del Pinatar gegen Schottland mit 0:1.

Die unmittelbare WM-Vorbereitung findet vom 22. Mai bis 5. Juni in  portugiesischen Portimão an der Algarve statt.

Kader 
Am 16. Mai wurde der Kader für die WM bekannt gegeben. Für die zunächst nominierte Adriana wurde Luana in den endgültigen Kader aufgenommen. Kurz vor dem ersten Spiel wurden noch Daiane und Poliana für  Érika und  Fabiana nachnominiert.

Auslosung 

Für die am 8. Dezember 2018 stattgefundene Auslosung der WM-Gruppen war Brasilien aufgrund der Platzierung in der FIFA-Weltrangliste vom 7. Dezember 2018 Topf 2 zugeteilt. Die Mannschaft konnte somit in den Gruppenspielen auf Weltmeister USA, Deutschland oder Gastgeber Frankreich, aber nicht auf eine der beiden anderen südamerikanischen Mannschaften treffen. Letztlich wurde die Mannschaft Australien, Italien und WM-Neuling Jamaika zugelost.

Gegen Australien gab es bisher 18 Spiele, mit acht Siegen, einem Remis und neun Niederlagen. Den letzten Sieg gab es im Juli 2016 in Fortaleza in einem Vorbereitungsspiel auf die Olympischen Spiele 2016. Danach gab es dort ein torloses Remis im Viertelfinale mit anschließendem Sieg im Elfmeterschießen. Darauf folgten aber vier Niederlagen, so dass sich die zunächst positive Bilanz ins Negative verkehrte. Bei WM-Turnieren trafen beide 2007 im Viertelfinale (3:2), 2011 im Gruppenspiel (1:0) und 2015 im Achtelfinale (0:1) aufeinander.

Gegen Italien gab es bisher fünf Spiele, die alle gewonnen wurden, darunter ein 2:0 im WM-Gruppenspiel 1999. Jamaika war erst einmal Gegner der Brasilianieren, in der Vorrunde der Panamerikanischen Spiele 2007, als Brasilien auf dem Weg zum Titel mit 5:0 gewann.

Gruppenspiele

K.o.-Runde

Auszeichnungen  	
 Cristiane: Spielerin des Spiels gegen Jamaika
 Marta: Spielerin des Spiels gegen Italien

Einzelnachweise 

Brasilien
2019